Лесса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Рюэль-сюр-Тувр. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16181.

Коммуна расположена приблизительно в 340 км к югу от Парижа, в 65 км юго-восточнее Пуатье, в 65 км к северо-востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 588 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 363 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 263 были экономически активными, 100 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 68,5 %). Из 263 активных работали 235 человек (126 мужчин и 109 женщин), безработных было 28 (14 мужчин и 14 женщин). Среди 100 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 38 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Пьер
 Часовня Сент-Радегонд
 . Исторический памятник с 1900 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта